Quintana puede hacer referencia a:

Personas 
 Manuel José Quintana (1772-1857), poeta español.
 Manuel Quintana (1835-1906), abogado, político, estadista y presidente argentino (1904-1906).
 Alberto de Quintana (1904-1999), abogado y político español.
 Nairo Quintana (1990), ciclista colombiano.
 Gerard Quintana  músico

Divisiones administrativas

En España 
 :
 :
 Quintana, localidad del municipio de Bernedo.
 :
 :
 Quintana de la Serena, municipio.
 :
 :
 Quintanas, localidad del municipio de Las Masías de Voltregá.
 :
 :
 Quintanaopio, localidad del municipio de Aguas Cándidas.
 Quintanaloranco, localidad del municipio de Belorado.
 Quintana - Urria, localidad del municipio de Carcedo de Bureba.
 Quintana de los Prados, localidad del municipio de Espinosa de los Monteros.
 Quintanaseca, localidad del municipio de Frías.
 Quintanarraya, localidad del municipio de Huerta de Rey.
 Quintanamace, localidad del municipio de Medina de Pomar.
 Quintana - Entrepeñas, localidad del municipio de Merindad de Cuesta-Urria.
 Quintanalacuesta, localidad del municipio de Merindad de Cuesta-Urria.
 Quintanahedo, localidad del municipio de Merindad de Montija.
 Quintanabaldo, localidad del municipio de Merindad de Valdeporres.
 Quintana de Valdivielso, localidad del municipio de Merindad de Valdivielso.
 Quintanamanvirgo, localidad del municipio de Pedrosa de Duero.
 Quintanabureba, municipio.
 Quintana del Pidio, municipio.
 Quintanaélez, municipio.
 Quintanaortuño, municipio.
 Quintanapalla, municipio.
 Quintanar de la Sierra, municipio.
 Quintanavides, municipio.
 Quintanalara, localidad del municipio de Revilla del Campo.
 Quintana del Pino, localidad del municipio de Úrbel del Castillo.
 Quintana Martín Galíndez, localidad del municipio de Valle de Tobalina.
 Quintana María, localidad del municipio de Valle de Tobalina.
 Quintanaentello, localidad del municipio de Valle de Tobalina.
 Quintanas de Valdelucio, localidad del municipio de Valle de Valdebezana.
 La Quintana de Rueda, localidad del municipio de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja.
 Quintanaloma, localidad del municipio de Valle de Sedano.
 Quintanarrio, localidad del municipio de Merindad de Río Ubierna.
 Quintanarruz, localidad del municipio de Merindad de Río Ubierna.
 Alfoz de Quintanadueñas, municipio.
 Quintanadueñas, localidad del municipio de Alfoz de Quintanadueñas.
 :
 Quintana de la Peña, localidad del municipio de Cistierna.
 Quintana de Fuseros, localidad del municipio de Igüeña.
 Quintana del Castillo, municipio.
 Quintana del Marco, municipio.
 Quintana y Congosto, municipio.
 Quintana de Raneros, localidad del municipio de Santovenia de la Valdoncina.
 Quintana de Rueda, localidad del municipio de Valdepolo.
 Quintana del Monte, localidad del municipio de Valdepolo.
 Quintana de Fon, localidad del municipio de Villamejil.
 :
 Quintanas de Hormiguera, localidad del municipio de Aguilar de Campoo.
 Quintanaluengos, localidad del municipio de Cervera de Pisuerga.
 Quintanatello de Ojeda, localidad del municipio de Olmos de Ojeda.
 Quintana del Puente, municipio.
 Quintanadiez de la Vega, localidad del municipio de Villaluenga de la Vega.
 :
 Mata de Quintanar, localidad del municipio de Cabañas de Polendos.
 :
 Quintana Redonda, municipio.
 Quintanas de Gormaz, municipio.
 Quintanas Rubias de Abajo, localidad del municipio de San Esteban de Gormaz.
 Quintanas Rubias de Arriba, localidad del municipio de San Esteban de Gormaz.
 El Quintanarejo, localidad del municipio de Vinuesa.
 :
 Quintana de Sanabria, localidad del municipio de Cobreros.
 Uña de Quintana, municipio.
 :
 :
 Quintana, localidad del municipio de La Carlota.
 :
 :
 Quintanar del Rey, municipio.
 :
 Quintanar de la Orden, municipio.
 :
 Villarta - Quintana, municipio.
 Quintana, localidad del municipio de Villarta - Quintana.
 Quintanar de Rioja, localidad del municipio de Villarta - Quintana.
 :
 Quintana, localidad del municipio de San Fernando de Henares.
 Quintana, un barrio en el distrito de Ciudad Lineal.
 Estación de Quintana, una estación del Metro de Madrid.
 :
 La Quintana, parroquia del concejo de Allande.
 Quintana Dionisio, parroquia del concejo de Avilés.
 Quintana Pedro, parroquia del concejo de Avilés.
 Quintanal, parroquia del concejo de Belmonte de Miranda.
 Quintana, parroquia del concejo de Belmonte de Miranda.
 La Quintana, parroquia del concejo de Bimenes.
 Quintana, parroquia del concejo de Castrillón.
 Quintana, parroquia del concejo de Gijón.
 La Quintana, parroquia del concejo de Gozón.
 La Quintana, parroquia del concejo de Grado.
 Quintana, poblado de la parroquia Canero del concejo de Valdés.
 Quintana, parroquia del concejo de Llanes.
 Los Quintanales, parroquia del concejo de Mieres.
 Quintana, parroquia del concejo de Nava.
 Las Quintanas, parroquia del concejo de Oviedo.
 Quintana, parroquia del concejo de Oviedo.
 La Quintana, parroquia del concejo de Oviedo.
 Quintana, parroquia del concejo de Oviedo.
 Quintana, parroquia del concejo de Pravia.
 El Quintanal, parroquia del concejo de Proaza.
 Quintana, parroquia del concejo de Quirós.
 Quintana, parroquia del concejo de Salas.
 La Quintana, parroquia del concejo de San Martín del Rey Aurelio.
 Quintana, parroquia del concejo de Siero.
 La Quintana'l Sol, parroquia del concejo de Siero.
 Quintana, parroquia del concejo de Siero.
 Quintana, parroquia del concejo de Teverga.
 Lendequintana, parroquia del concejo de Villayón.
 Quintana, parroquia del concejo de Villaviciosa.
 :
 Gran Canaria:
 Los Quintanas y Piso Firme, localidad del municipio de Gáldar.
 Los Quintanas, localidad del municipio de Gáldar.
Quintanilla, localidad del municipio de Arucas
 :
 :
 Quintana, localidad del municipio de Redondela.
 :
 Quintana, localidad del municipio de Camaleño.
 Quintana, localidad del municipio de Campoo de Yuso.
 Quintanamanil, localidad del municipio de Campoo de Yuso.
 Quintana de Toranzo, localidad del municipio de Corvera de Toranzo.
 La Quintana, localidad del municipio de Ramales de la Victoria.
 Quintana, localidad del municipio de Soba.
 La Quintana, localidad del municipio de Valdeolea.
 Quintanasolmo, localidad del municipio de Valderredible.

En Argentina 
 Avenida Quintana, en Buenos Aires.

En México 
 Quintana Roo, una entidad federativa de México.

En Brasil 
 Quintana (São Paulo), municipio brasileño del estado de São Paulo.

Además 
 Quintana (Antigua Roma), vía transversal que se corta con la praetoria en un campamento romano, detrás del praetorium.
 Giostra della Quintana, torneo histórico que se hace en la ciudad de Foligno.
 Quintana, un género de peces de la familia de los pecílidos.